Biljni rod
Kruščica (biljka), biljni rod poznat i kao ‘zimzelen’. latinski naziv Pyrola
 
Hrvatska:
Kruščica (Gospić), gradsko naselje Gospića.
Kruščica (jezero), umjetno jezero kod Kosinja u Lici. 

BiH:
 Kruščica (planina u BiH), planina u Srednjoj Bosni
 Kruščica (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Kruščica (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Kruščica (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Kruščica (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez
 ustaški koncentracijski logor u Kruščici
 Kruščica (rijeka), lijeva pritoka Lašve (podne planine Kruščice), kod Viteza

Crna Gora:
 Kruščica (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Kruščica (planina u Crnoj Gori), planina u Crnoj Gori

Srbija:
 Kruščica (Bela Crkva, Srbija), naselje u općini Bela Crkva
 Kruščica (Arilje, Srbija), Zlatiborski okrug

Vidi i:
 Krušćica